Müllerbräu ist der Name folgender Brauereien:

 Gebr. Müller Müllerbräu in Pfaffenhofen an der Ilm
 Müllerbräu Neuötting in Neuötting
 Brauerei H. Müller in Baden, Schweiz, die auch unter dem Markennamen Müller Bräu auftritt